Haifischinsel steht für:

 Haifischinsel, früherer Name von Shark Island (Namibia), Insel vor der Küste von Namibia
 Haifischinsel, ein Fangspiel, siehe Piratenspiel

Siehe auch:
 Shark Island